Prentlhof, siehe Evangelische Christuskirche Bad Radkersburg
 Prentlhof in Unterlaa, ehemaliges Jagdschloss im Süden Wiens